Schloss Wörth steht für:
Schloss Wörth an der Donau, Oberpfalz
Schloss Wörth an der Isar, Niederbayern
Schloss Wörth (Oberbayern), Oberbayern
Schloss Wörth am Main, Unterfranken
Schlösschen Wörth, Burg, bei Neuhausen, Kanton Schaffhausen, Schweiz 
Siehe auch:
 Burg Wörth
 Wörthschlössl